TNT Sports es un canal de televisión deportivo propiedad de Warner Bros. Discovery, presente en los siguientes países de Latinoamérica:

 TNT Sports (Argentina).
 TNT Sports (Brasil), anteriormente Esporte Interativo.
 TNT Sports (Chile), anteriormente CDF.
 TNT Sports (México).